Les langues sotho-tswana sont un groupe étroitement lié de langues bantoues parlées en Afrique australe.

Dialectes 
Le groupe est divisé en deux branches, Tswana et Sotho.

Tswana 
La branche Tswana (ou Sotho de l'Ouest) est elle-même formée de deux composantes principales, le Tswana (ou Setswana) et le Kgalagadi. 

Le Tswana comprend les dialectes Hurutshe, Kgatla, Kwena, Lete, Mélété, Ngwaketse, Ngwatu, Rolong, Tawana, Thlaro, Tlahaping, Tlhaping, Tlharo et Tlokwa.

Le Kgalagadi comprend quant à lui les dialectes Kgalagadi bon (Kgalagadi proprement dit), ainsi que Balaongwe, Kenyi, Khakhae, Koma, Ngologa, Pedi, Phaleng, Rhiti, Shaga et Siwane.

Sotho 
La branche Sotho est également formée de deux composantes, le Sesotho-Lozi et le Sotho du Nord.

Le Sesotho-Lozi est composé du Sotho du Sud (Sesotho), avec les dialectes Phuthi et Taung, et du Lozi (Silozi ou Rozi).

Le Sotho du nord (Sesotho sa Leboa) est quant à lui composé du Birwa, du Lovedu et principalement du Sepedic, qui comprend les dialectes Pedi et Tswapong.
Le Pedi est lui-même formé des dialectes Sehananwa (GaMmalebogo-Makgababeng), Sekgaga (Grand Lebowakgomo), Sekhutswe, Sekopa, Masemola (GaMasemola), Sekone (GaMatlala-Moletši), Sepai, Phalaborwa, Sepulana/Sepulane (Mashishing-Bushbuckridge), Setlokwa (Botlokwa et GaManthata) et Tšhwene (GaTšhwene).

Organigramme

Localisation 

Les langues sotho-tswana sont parlées dans plusieurs États d'Afrique australe : en Afrique du Sud, au Botswana, au Lesotho, au Zimbabwe, ainsi que dans une moindre mesure au Mozambique, en Namibie et en Zambie.

Le « Sotho du Nord » est un terme utilisé pour rassembler divers dialectes, plutôt qu'une véritable langue. Il permet de regrouper les dialectes qui ne sont ni du Sotho du Sud, ni du Tswana. Parmi ces dialectes, on trouve le Pedi (Sepedi), le Tswapo (Setswapo), le Lovedu (Khilobedu), le Pai et le Pulana. 
Cependant, Maho (2002) exclut le Kutswe, le Pai, et le Pulana des langues sotho-tswana.

Le Lozi est parlé en Zambie et au nord-est de la Namibie (dans la région de Caprivi). Elle est distincte des autres langues sotho-tswana en raison de fortes influences linguistiques du Luyaana, et peut-être d'autres langues de la Zambie et de la région de Caprivi.

Intercompréhension 
Les différents dialectes de Tswana, en Sotho du Sud et en Sotho du Nord sont mutuellement intelligibles. En plusieurs occasions, la création d'un seul et unique langage Sotho–Tswana a été proposé.

Classification 
Dans la classification de Malcolm Guthrie, les langues sotho-tswana sont classées sous l'étiquette S. 30, dans la famille des langues bantoues.

Dans ce même classement, le Lozi a été répertorié en K. 21, mais il est maintenant classé dans les langues sotho-tswana.

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Linguistique
 Liste de langues
 Langues par famille
 Langues nigéro-congolaises
 Langues atlantico-congolaises
 Langues voltaïco-congolaises
 Langues bénoué-congolaises
 Langues bantoïdes
 Langues bantoïdes méridionales
 Langues bantoues

Langue bantoue
Langue au Botswana
Langue au Lesotho
Langue en Afrique du Sud
Langue au Zimbabwe